Никола Шопов може да се отнася за:

 Никола Шопов (1880 – 1938), политик и адвокат от Кюстендил, подпредседател на XXIII ОНС (1931 – 34);
 Никола Шопов (1912 – 1941), комунист от Солун.

Вижте също 
 Шопов